Ніїкаппу (Хоккайдо)
 Повіт Ніїкаппу